L95  peut faire référence à :

 HMS Lauderdale (L95), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Vascularite (angéite) limitée à la peau, non classée ailleurs , d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres